Гарриет Абрамс ():

  (1758—1821) — английская певица (сопранистка) и композитор.
 Абрамс, Гарриет Элизабет (более известна под псевдонимом Айрини Уорт; 1916—2002) — американская актриса, лауреат премий BAFTA и «Тони». Примечания